

Patronyme 

 Robert Surcouf de Maisonneuve (1671-1720), arrière grand-père paternel de Nicolas et Robert, corsaire français ;
 Nicolas Surcouf (1770-1848), frère ainé de Robert, corsaire français ;
 Robert Surcouf (1773-1827), corsaire français, le plus célèbre des Surcouf ;
 Édouard Surcouf (1862-1938), aéronaute, ingénieur et industriel français ;
 Marie Surcouf (1863-1928), sa femme, aérostière et militante féministe ;
 Charles Meunier-Surcouf (1868-1956), député puis sénateur français ;
 Robert Henri Surcouf (1868-1944), arrière-petit-neveu de Robert, avocat et député français ;
 Erwann Surcouf (1976-), illustrateur et dessinateur de bandes dessinées français.

Toponyme 

 Rue Surcouf, voie française du  arrondissement de Paris ;
 Surcouf, hameau dans le département de la Manche, sur la commune de Sortosville-en-Beaumont.

Titres 

 Surcouf (1887), opéra-comique français de Robert Planquette ;
 Surcouf (1924), film français de Luitz-Morat ;
 Surcouf (1949-1952), bande dessinée belge de Jean-Michel Charlier et Victor Hubinon ;
 Surcouf, le tigre des sept mers (1966), film franco-italo-espagnol de Sergio Bergonzelli et Roy Rowland :
 Il grande colpo di Surcouf (1966), film franco-italo-espagnol de Sergio Bergonzelli et Roy Rowland.

Navires 
 , nom de plusieurs bâtiments de la Marine nationale française ;
 Surcouf (1858-1885), aviso mixte français ;
 Surcouf (1889-1921), croiseur à vapeur français ;
 Surcouf (1929-1942), croiseur-sous-marin français ;
 Surcouf (D621)(1954-1972), escorteur d'escadre français ;
 Surcouf (F711) (1993-), frégate française.

Autres 

 Surcouf (1992-2012), chaine de magasins d'informatique française.



Patronyme normand